Бордуки — название населённых пунктов в России:

 Бордуки — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Бордуки — деревня в Великолукском районе Псковской области.